General San Martín megye (Córdoba), megye Argentína Córdoba nevű tartományában
General San Martín megye (La Rioja), megye Argentína La Rioja nevű tartományában